Украи́нская акаде́мия печа́ти () (до 1994 г. — Львовский полиграфический институт имени Ивана Фёдорова) — единственное на Украине автономное высшее учебное заведение, которое готовит специалистов для издательского дела, полиграфии и книготорговли, других областей экономики Украины и других государств.

История становления и развития академии 
Украинский (Харьковский) полиграфический институт был создан в 1930 г. в Харькове путём объединения полиграфических факультетов Киевского, Харьковского и Одесского художественных институтов. Уже через несколько лет институт вырос в учебно-полиграфический комбинат имени Н. А. Скрипника, в который входили инженерно-технологический, инженерно-экономический и художественно-конструкторский факультеты. Кроме того в систему комбината на правах факультетов входили техникум, дневной и вечерний рабочие факультеты в Харькове и вечерний рабфак в Киеве. Осенью 1941 г. работа института в Харькове была прекращена и возобновилась только в августе 1944 г. Сначала планировалось перенести институт в Киев, но в 1945 г. его перевели во Львов. 1949 г. в связи с 375-летием книгопечатания на Украине институту было присвоено имя Ивана Фёдорова.

Как член Международной ассоциации полиграфических учебных заведений вузов академия принимает участие в создании единого европейского образовательного пространства подготовки специалистов для издательств и полиграфии, тесно сотрудничает с ведущими учебными заведениями и полиграфическими предприятиями европейских стран. Академия поддерживает тесные связи с такими учебными заведениями: Оксфорд-Брукс университет, Лейпцигский и Берзкий университеты, Варшавская политехника, Московский государственный университет печати, заключены соглашения о сотрудничестве с фирмами «Гейдельберг», «Ман Роланд», «Адаст», «Колбус».

За многолетнюю новаторскую педагогическую деятельность по модернизации образования Украинской академии книгопечатания присвоено почётное звание «Лидер современного образования».

В своё время в академии работали известные учёные и педагоги: В. Ф. Воробьёв, П. Н. Жолтовский, В. В. Засанский, Р. Г. Иванченко, В. И. Касиян, С. Ю. Келлер, О. В. Килимник, Я. Т. Киницкий, Н. А. Кожин, А. М. Крикуненко, Е. Л. Кульчицкая, А. Б. Куслицкий, Л. Г. Леневич, Ю. П. Мазуренко, Р. М. Машталер, А. И. Петрук, Э. П. Семенюк, А. Ф. Середа, О. П. Стецькив, К. В. Тир, Г. Д. Толстой, Ю. Ю. Трохимчук, М. Д. Феллер, С. М. Шаховский, Д. Я. Шлапак, В. Г. Шпица.

Корпуса 
 Главный корпус г. Львов, ул. Подголоско, 19
 Факультет издательско-полиграфической и информационной технологии (ул. Подголоско, 19)
 Факультет медиакоммуникаций и предпринимательства (ул. Подголоско, 19)
 Факультет компьютерно-полиграфической инженерии (ул. Подголоско, 19)
 Факультет дистанционной формы обучения (заочный) (ул. Подвальная, 17)
 Центр последипломного образования (ул. Подвальная, 17)
 Подготовительное отделение (ул. Подголоско, 19)
 Крымский институт информационно-полиграфических технологий (г. Симферополь, ул. Севастопольская 62-А, 4 этаж)
 Львовский полиграфический колледж (г. Львов, площадь Мытна, 1)
 Отдел по работе с иностранными фирмами и вузами
 Отдел по работе с иностранными студентами
 Научно-техническая библиотека
 Издательство УАП
 Учебно-производственно-экспериментальная типография
 Учебно-демонстрационный центр фирмы «Гейдельберг»
 Образовательный центр Autodesk

Структура 
К структуре академии принадлежат: 5 факультетов с 20 кафедрами; Крымский институт информационно-полиграфических технологий; Полиграфический техникум; подготовительное отделение; вычислительный центр; учебный отдел; издательство; научно-исследовательская часть с соответствующими научными лабораториями и отделом аспирантуры и докторантуры; специализированный учёный совет из защиты кандидатских и докторских диссертаций; отдел международных связей, учебно-производственно-экспериментальная типография.

Факультеты:
 издательско-полиграфической и информационной технологии (ул. Подголоско, 19)
 медиакоммуникаций и предпринимательства(ул. Подголоско, 19)
 компьютерно-полиграфической инженерии (ул. Подголоско, 19)
 переподготовки и повышения квалификации (ул. Подвальная, 17)
 дистанционной формы обучения (заочный) (ул. Подвальная, 17).

Администрация вуза располагается на ул. Подголоско, 19 и ул. Подвальной, 17.

Ректор — профессор, доктор технических наук Дурняк Богдан Васильевич.

Отдельные институты и факультеты

Факультет компьютерной полиграфической инженерии

Направления и специальности:
 Прикладная механика
 Компьютеризированные комплексы упаковки

 Отраслевое машиностроение
 Компьютеризированные комплексы полиграфического производства

 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
 Автоматизированное управление технологическими процессами
 Компьютерно-интегрированные технологические процессы и производства
Факультет издательско-полиграфической и информационной технологии

Направления и специальности:
 Издательство и полиграфия
 Полиграфические медийные технологии
 Компьютеризированные полиграфические технологии изготовления упаковок
 Компьютерные технологии и системы издательско-полиграфических производств
 Технологии электронных мультимедийных изданий
 Экспертиза материалов издательско-полиграфических производств
 Дизайн
 Графический дизайн
 Дизайн анимации и мультимедиа
 Дизайн авторской книги
 Изобразительное искусство, декоративное искусство
 Искусство книги, конструирование и художественное оформление изданий
 Станковая графика
 Консервация и реставрация бумаги, изданий и произведений искусства на бумажной основе
 Компьютерные науки
 Информационные системы и технологии
Факультет медиакоммуникаций и предпринимательства

Направления и специальности:
 Журналистика
 Книги- и медиа выработки
 Реклама
 Связи с общественностью
 Менеджмент
 Управление финансово-экономической безопасностью
 Учёт и налогообложение
 Маркетинг
 Информационная, библиотечного и архивного дела
 Документоведение и информационная деятельность
 Библиотечная и книжное дело
 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Образовательные услуги 
Академия готовит специалистов следующих уровней: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр по 7 направлениям и 16 специальностям. Общий лицензированный объём приёма в УАП составляет 5080 человек, в том числе 2860 человек дневной и 2220 человек заочной форм обучения.

В академии преподают известные в отрасли учёные и педагоги: С. Ф. Гавенко, Б. В. Дурняк, Н. В. Зелинская, Э. Т. Лазаренко, С. Г. Мартынюк, Р. И. Мервинский, И. В. Огирко, Е. Н. Палыга, А. Н. Полюдов, И. И. Регей, В. Н. Сенькивский, П. В. Топольницкий, Я. И. Чехман, Я. О. Шахбазов, В. В. Шибанов.

Издания 
 «Полиграфия и издательское дело» () ,
 «Квалилогия книги» (),
 «Компьютерные технологии печати» (),
 «Научные записки» ()

Известные выпускники 
 Аксинин, Александр Дмитриевич
Баленок, Сергей Владимирович
Будз, Иван Фёдорович
Ковальчук, Виктория Владимировна
Курсанова, Марина Викторовна
Лазаренко, Эдуард Тимофеевич
 Москвитина, Галина Александровна
Пинигин, Владимир Кириллович
Турков-Маяцкий, Олег Павлович

Другие полиграфические учебные заведения 
 Московский государственный университет печати

См. также 
 День советской печати

Ссылки 
 Официальный сайт Украинской академии печати
 https://web.archive.org/web/20111123055945/http://artru.info/uch/336/
 Сайт Крымского института информационно-полиграфических технологий Украинской академии печати

Примечания 

Появились в 1930 году на Украине
Издательское дело на Украине
Полиграфические вузы
Технологические вузы Украины
Академии Украины (вузы)
Высшие учебные заведения Львова